НБУ-«Азия» () — бывший узбекистанский футбольный клуб из Ташкента, команда Национального банка Узбекистана. 
Этот клуб был создан по инициативе первого президента Республики Узбекистан, Ислама Абдуганиевича Каримова, на территории бывшего стадиона "Старт", названный после реконструкции стадионом "НБУ". Клуб возглавил Олег Аширов, ставший вице-президентом клуба, сын погибшего в авиакатастрофе 1979 года, игрока футбольного клуба "Пахтакор" Алимджана Аширова.

Именно в этом клубе, выступавшем во Второй лиге чемпионата Узбекистана, в 2000 году начинал самостоятельную тренерскую карьеру Вадим Абрамов. В начале чемпионата 2001 года он покинул состав руководства клуба.

Достижения 
Победитель Второй лиги: 2000.
Бронзовый призёр Первой лиги (4 раза): 2003, 2004, 2005, 2012.

История матчей

Тренеры 
 Вадим Абрамов (2000—2003)
  …
  Ильхом Муминджанов (2011—2012)
 Мухтор Курбанов (2012—2013)
 Джафар Ирисметов (2014)
 Равшан Бозоров (2014—2015)
 Руфат Акрамходжаев (2015— )

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Заявочный список команд Первой лиги 2014 года 
 Профиль на сайте soccerway.com
 Контакты клуба в справочнике предприятий Узбекистана 
 Годовой отчет НБУ за 2002 г. 
 ПФЛ Узбекистана - «Октепа» и «НБУ-Азия» выигрывают в 1-м туре второго этапа 

Футбольные клубы Ташкента